Ostry Wierch – szczyt w Bieszczadach Wschodnich
 Ostry Wierch – szczyt w Beskidzie Małym
 Ostry Wierch – szczyt w Beskidzie Niskim
 Ostry Wierch – szczyt w Pieninach
 Ostry Wierch Kwaczański – szczyt w Tatrach (1128 m)
 Ostry Wierch Waksmundzki – szczyt w Tatrach
 Ostry – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim